Canjerana ou canjarana é a designação vulgar de diversas espécies de árvores:

Guarea macrophylla (canjerana-do-brejo)

Carrapeta-verdadeira (Guarea guidonia; canjerana-miúda)

Cedro-canjerana (Cabralea canjerana)

Ou mais genericamente dos géneros:
Guarea
Cabralea

Desambiguação